Сен-Пріє́ст () — місто та муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Рона. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 410 км на південний схід від Парижа, 11 км на південний схід від Ліона.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Рона-Альпи. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Овернь-Рона-Альпи.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 16477 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 42240,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Сайт міста Сен-Прієст
 [ Розташування муніципалітету Сен-Прієст на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Рона

Примітки 

Міста Франції
Муніципалітети департаменту Рона